Појам Струмичка епархија може имати следећа значења:

 Струмичка епархија, православна епархија у саставу Охридске архиепископије (1018-1767), потом Цариградске патријаршије (1767-1920), а као обновљена епархија почевши од 2005. године припада Православној охридској архиепископији у оквиру Српске православне цркве
 Струмичка епархија, епархија неканонске Бугарске егзархије (1897-1918)
 Струмичка епархија, епархија неканонске Македонске православне цркве (створена 1988)

Види још 
 Злетовско-струмичка епархија (вишезначна одредница)
 Охридско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Преспанско-битољска епархија (вишезначна одредница)
 Православље у Северној Македонији
 Православна охридска архиепископија